1-й Панконтинентальный чемпионат по кёрлингу 2022 проводился в городе Калгари (Канада) с 31 октября по 6 ноября 2022 года как для мужских, так и для женских команд.

В мужском турнире принимали участие 16 команд, в женском турнире 13 команд (Гайана, Индия, Катар и Саудовская Аравия выставили только мужские команды, Мексика — только женскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборная Республики Корея; третье место заняла сборная США, победив в матче за бронзовую медаль сборную Японии.

В женском турнире чемпионом стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Республики Корея; третье место заняла сборная Канады, победив в матче за бронзовую медаль сборную США.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром на  и  чемпионаты мира 2023. Прямую квалификацию получали пять мужских команд (команда Канады как страны-организатора мужского чемпионата мира 2023, и четыре лучшие мужские команды в дивизионе А) и пять лучших женских команд в дивизионе А. Команда, занявшая в дивизионе А последнее место, на следующий год выступает в дивизионе В, её место в дивизионе А занимает команда, занявшая первое место в дивизионе В.

Чемпионат объединяет в себе Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу и квалификационные соревнования в Американской зоне (), таким образом в турнире принимают участие сборные команды из федераций Северной Америки, Южной Америки, Азии и Тихоокеанского региона.

Официальный хештег чемпионата: #PСCC2022 .

Формат турнира 
В мужском турнире команды, разделённые на два дивизиона (в дивизионе А восемь команд — пять лучших команд Тихоокеанско–азиатской зоны и три из Американской зоны, в дивизионе B восемь остальных команд), играют между собой по круговой системе (то есть каждая с каждой) в один круг. Занявшие первые четыре места выходят в плей-офф, где играют в полуфиналах (1-я команда с 4-й, 2-я команда с 3-й). Победители полуфиналов разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играют в матче за 3-е место. Команда, занявшая в дивизионе А последнее место, на следующий год выступает в дивизионе В, её место в дивизионе А занимает команда, занявшая первое место в дивизионе В.

В женском турнире команды, разделённые на два дивизиона (в дивизионе А девять команд — шесть лучших команд Тихоокеанско–азиатской зоны и три из Американской зоны, в дивизионе B четыре остальных команд), играют между собой по круговой системе (то есть каждая с каждой) в один круг (в дивизионе B — в два круга). В дивизионе A занявшие первые четыре места выходят в плей-офф, где играют в полуфиналах (1-я команда с 4-й, 2-я команда с 3-й); Победители полуфиналов разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играют в матче за 3-е место. В дивизионе B в плей-офф выходят команды, занявшие на групповом этапе первые три места; сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место. Две команды, занявшие в дивизионе А последние два места, на следующий год выступает в дивизионе В, их место в дивизионе А занимает одна команда, занявшая первое место в дивизионе В.

На групповом этапе команды ранжируются по количеству побед, при равном количестве побед у двух команд они ранжируются по результату матча между собой, у трёх и более команд — по среднему значению тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, выше располагается команда с меньшим значением).

Время начала матчей указано местное (UTC+6).

Мужчины

Дивизион A

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

 Команды, вышедшие в плей-офф
 Команда, на следующем чемпионате переходящая в дивизион B

Плей-офф 

Полуфиналы. 5 ноября, 9:00

1-я команда против 4-й

2-я команда против 3-й

Матч за 3-е место. 5 ноября, 18:00

Финал. 6 ноября, 9:00

Дивизион B

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Команды, вышедшие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 5 ноября, 9:00

1-я команда против 4-й

2-я команда против 3-й

Матч за 3-е место. 5 ноября, 18:00

Финал. 5 ноября, 18:00

Итоговая классификация 

 Квалифицированы для участия в 
 На следующем чемпионате переходят из дивизиона A в дивизион B
 На следующем чемпионате переходят из дивизиона B в дивизион A

Женщины

Дивизион A

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

 Команды, вышедшие в плей-офф
 Команда, не вышедшая в плей-офф, но квалифицированная для участия в 
 Команды, на следующем чемпионате переходящие в дивизион B

Плей-офф 

Полуфиналы. 5 ноября, 9:00

1-я команда против 4-й

2-я  команда против 3-й

Матч за 3-е место. 6 ноября, 13:00

Финал. 6 ноября, 18:00

Дивизион B

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Команды, вышедшие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 5 ноября, 9:00

Финал. 5 ноября, 18:00

Итоговая классификация 

 Квалифицированы для участия в 
 На следующем чемпионате переходят из дивизиона A в дивизион B
 На следующем чемпионате переходят из дивизиона B в дивизион A

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (дивизион A)
 Официальный сайт чемпионата (дивизион B)
  (мужчины, дивизион A)
  (женщины, дивизион A)
  (мужчины, дивизион B)
  (женщины, дивизион B)
 Видео:
 
 

2022
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 2022 году
Октябрь 2022 года
Ноябрь 2022 года